Saint Just eller Saint-Just kan syfta på följande:

Personer 
 Louis Antoine Léon de Saint-Just

Geografi

Frankrike 

 Saint-Just, Ain, departmentet Ain, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Just-d'Ardèche, departmentet Ardèche, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Just, Cantal, departmentet Cantal, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Just, Cher, departmentet Cher, regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Just, Dordogne, departmentet Dordogne, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Just, Eure, departmentet Eure, regionen Normandie, 
 Saint-Just, Hérault, departmentet Hérault, regionen Occitanien, 
 Saint-Just, Ille-et-Vilaine, departmentet Ille-et-Vilaine, regionen Bretagne, 
 Saint-Just, Puy-de-Dôme, departmentet Puy-de-Dôme, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Just-près-Brioude, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Just-en-Bas, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Storbritannien 

 Saint Just (ort i Storbritannien), England, Cornwall, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar